George Clinton (vicepresident) (1739-1812), Amerikaans politicus
 George Clinton (musicus) (1941), Amerikaans funkmuzikant